Rauchkopf bezeichnet:
 Rauchkopf (Kreuzeckgruppe), 2177 m hoher Berg in der Kreuzeckgruppe, Kärnten
 Rauchkopf (Zillertaler Alpen), 2170 m hoher Berg in den Zillertaler Alpen, Südtirol
 Rauchkopf (Radstädter Tauern, 2087 m), 2087 m hoher Berg in den Radstädter Tauern, Gemeinde Tamsweg, Land Salzburg
 Rauchkopf (Steinernes Meer), 1953 m hoher Berg im Steinernen Meer, Land Salzburg
 Rauchkopf (Radstädter Tauern, 1893 m), 1893 m hoher Berg in den Radstädter Tauern, Gemeinde Untertauern, Land Salzburg
 Rauchkopf (Radstädter Tauern, 1767 m), 1767 m hoher Berg in den Radstädter Tauern, Gemeinde Flachau, Land Salzburg
 Rauchkopf (Herzogstand), 1426 m hoher Nebengipfel am Herzogstand